Primera República de Polònia o Confederació de Polònia i Lituània, república aristocràtica federal, formada el 1569 pel Regne de Polònia i el Gran Ducat de Lituània que existí fins a l'aprovació de la Constitució del 1791
 Segona República de Polònia, república que existí entre el 1918 i el 1939 
 República Popular de Polònia, república socialista que existí entre 1952 i 1990 
 Tercera República Polonesa, establerta el 1990